— японське прізвище.

Відомії носії 
 Оцука Акіо (1959) — японський сейю
 Оцука Хіронорі (1892–1982) — творець стилю карате Вадо Рю

Див. також 
 Оцукі
 Оцу